En musicologie, un comma est un intervalle très faible entre deux notes  qui appartiennent à deux séquences d'intervalles purs.
 En zoologie, le Comma ou Virgule (Hesperia comma) est une espèce de papillons de la famille des Hesperiidae.